

Geografia 
 Germania
 Worth – comune del circondario del ducato di Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Regno Unito
 Worth – parrocchia civile del Kent
 Worth – parrocchia civile del West Sussex
 Stati Uniti d'America
 Worth – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Worth – township della Contea di Sanilac, Michigan
 Worth – villaggio della Contea di Worth, Missouri
 Worth – città della Contea di Jefferson, New York
 Worth – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Worth – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Worth – township della Contea di Mercer, Pennsylvania

Persone 
 Charles Frederick Worth – stilista britannico
 George Worth – schermidore statunitense
 Marvin Worth – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Michael Worth – attore statunitense
 William Jenkins Worth – generale statunitense
 William Worth Belknap – politico statunitense

Pagine correlate 
 Wörth